Dolenz ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Dolenz (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Heimo Dolenz (* 1966), österreichischer Archäologe 
 Micky Dolenz (* 1945), US-amerikanischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Dolenc